Arrey ist der Familienname folgender Personen:

 Bright Arrey-Mbi (* 2003), deutsch-englischer Fußballspieler
 Florence Rita Arrey (* 1948), kamerunische Juristin und Richterin